Fuga (glazba), polifonski glazbeni oblik skladan prema načelima kontrapunkta u tehnici imitacije.
 Disocijativna fuga, poremećaj u kojem osoba naglo i neočekivano bježi iz prijeteće ili nepoželjne životne okolnosti.